Zalesie (gemeente)
 Zalesie (powiat Bialski)
 Zalesie (powiat Policki) - dorp in gemeente Police, Powiat Policki 
 Zalesie (gemeente Sadowne)
 Zalesie (gemeente Korytnica)
 Zalesie Górne
 Zalesie Kętrzyńskie
 Zalesie Śląskie

Zie ook Zálesie (doorverwijspagina), twee gemeenten in Slowakije